Karl Christain Larsen – amerykański brydżysta (1941–2014).
 Karl Larsen (pisarz) – duński pisarz (1860–1930);